Nazwisko Delon:
 Alain (Fabien Maurice Marcel) Delon (ur. 1935) – francuski aktor
 Anthony Delon (ur. 1964) – francuski aktor
 Nathalie Delon, właściwie: Francine Canovas (1941–2021) – francuska aktorka
 Marcus Delon Wesson (ur. 1946, Kansas) – amerykański masowy morderca